San Antonio se poate referi la unul din diferitele locuri denumite după Antonius Abbas sau Anton de Padova:

Argentina 

 San Antonio, Jujuy (Jujuy Province) 
 San Antonio Department 
 San Antonio de Areco (Buenos Aires Province) 
 San Antonio Oeste (Río Negro Province) 
 San Antonio de los Cobres (Salta Province)

Austria 
 St. Anton am Arlberg, stațiune în Tirol
 Sankt Anton an der Jeßnitz, Austria Inferioară
 Sankt Anton im Montafon, Voralrberg

Belize 
 San Antonio Cayo (Cayo District)

Chile 
 San Antonio, Chile 
 San Antonio Province, Valparaíso Region

Cuba 
 San Antonio de los Baños (La Habana Province) 
 San Antonio del Sur (Guantánamo Province)

Filipine 

 San Antonio, Northern Samar 
 San Antonio, Nueva Ecija 
 San Antonio, Quezon 
 San Antonio, Zambales

Franța 

 Pseudonim al celebrului scriitor francez Frédéric Dard

Guatemala 

 San Antonio Aguas Calientes (Sacatepéquez department) 
 San Antonio Huista (Huehuetenango department) 
 San Antonio Ilotenango (El Quiché department) 
 San Antonio La Paz (El Progreso department) 
 San Antonio Palopó (Sololá department) 
 San Antonio Sacatepéquez (San Marcos department) 
 San Antonio Suchitepéquez (Suchitepéquez department)

Honduras 

 San Antonio de Cortés (Cortés department)

Italia 
 Sant'Antonio Abate, provincia Napoli
 Isola Sant'Antonio

Mexico 

 San Antonio, San Luis Potosí 
 San Antonio Acutla, Oaxaca 
 San Antonio de la Cal, Oaxaca 
 San Antonio Huitepec, Oaxaca 
 San Antonio Cañada, Puebla 
 San Antonio, Baja California Sur 
 Unión de San Antonio, Jalisco

Peru 

 San Antonio District, Cañete 
 San Antonio, Amazonas Region 
 San Antonio District, Huarochirí 
 San Antonio District, Puno Region

Spania 

 San Antonio Abad

Statele Unite ale Americii 

 San Antonio, Florida 
 San Antonio, New Mexico 
 San Antonio, Texas 
 Muntele San Antonio din lanțul Munții San Gabriel

Venezuela 

 San Antonio, Monagas 
 San Antonio del Táchira, Táchira

Alte utilizări 

 Clasa San Antonio de vehicule amfibii 
 "San Antonio," cântec al formației Kinky din albumul lansat în anul 2002, Kinky.

Vezi și 
 Sfântul Anton
 Anton